Гвозденович () — сербская фамилия. Известные носители:

 Гвозденович, Анто (1854—1935) — черногорский военный и государственный деятель.
 Гвозденович, Иван (род. 1978) — сербский футболист.